GeForce FX — пятое поколение графических процессоров семейства GeForce, разработанное и выпущенное компанией NVIDIA в 2003—2004 годах.

История 
Первая модель NVIDIA пятой серии — GeForce FX 5800, относилась к High-End классу. В то время не было никаких продуктов GeForce FX для других сегментов рынка. GeForce 4 MX продолжали занимать бюджетный сегмент, а более старые карты GeForce 4 Ti занимали средний.

В апреле 2003 года NVIDIA ввела GeForce FX 5600 и GeForce FX 5200, чтобы заполнить другие сегменты рынка. У всех видеокарт был «Ultra»-вариант и менее производительный, экономный вариант, и все они использовали двухслотовую систему охлаждения. GeForce FX 5600 Ultra была весьма производительной, но она была медленнее карты конкурента — ATI Radeon 9600 Pro и иногда медленнее, чем ряд GeForce 4 Ti.

В мае 2003 года NVIDIA запустила GeForce FX 5900 Ultra, новый продукт High-End класса, чтобы заменить неудачную GeForce FX 5800. Новинка была основана на модернизированном GPU под названием NV35, в котором исправили некоторые недостатки Direct3D 9.0b Этот продукт был более конкурентноспособен по отношению к Radeon 9700 и 9800. В дополнение к перепроектированию частей GPU NVIDIA заменила 128-битную шину данных памяти на 256-битную, обеспечивающую значительно более высокую пропускную способность памяти, чем у FX 5800. GeForce FX 5900 Ultra немного превосходил Radeon 9800 Pro в играх с использованием модели Shader Model 2.0a и имел более тихую систему охлаждения, чем FX 5800.

В октябре 2003 года NVIDIA выпустила GeForce FX 5700 и GeForce FX 5950. GeForce FX 5700 относилась к средней ценовой категории и использовала чип NV36, в то время как GeForce FX 5950 была самой дорогой. Она также основана на чипе NV35, но с повышенными тактовыми частотами. GeForce FX 5950 также имела перепроектированную версию кулера 5800 FlowFX, более крупного, благодаря чему система охлаждения была тише. GeForce FX 5700 составили конкуренцию Radeon 9600 XT в играх, ограниченных легким использованием Shader Model 2.0a, GeForce FX 5950 конкурировали с Radeon 9800 XT.

В декабре 2003 года NVIDIA выпустила GeForce FX 5900XT, видеокарта предназначалась для среднего сегмента. Она была похожа на GeForce FX 5900 Ultra, но оснащалась медленной памятью DDR. Она конкурировала с Radeon 9600 XT, но была все ещё позади в нескольких интенсивных шейдерных сценариях.

Многие модели линейки GeForce FX получили интерфейс PCI Express в начале 2004 года, включая PCX 5300, PCX 5750, PCX 5900 и PCX 5950. Эти карты ничем не отличались от своих предшественников с AGP-интерфейсом.

Также в 2004 году вышли GeForce FX 5200 / 5300, использовавшие чип NV34, на котором базировались видеокарты GeForce FX 5500.

Шейдеры 

Используемая версия шейдеров DirectX Shader Model 2.0a преподносилась компанией как прорыв в область кинематографичных эффектов. Однако производительность шейдеров оказалась низкой, по сравнению с линейкой конкурентов (ATI R300), но при соответствующей оптимизации вполне удовлетворительна для игроков.

Первоначально выпущенный чип NV30 обладал очень низкой производительностью в вычислениях одинарной точности. NVIDIA призывала разработчиков использовать половинную точность и включала в драйвера оптимизации заменяющие вычисления одинарной точности на вычисления с половинной точностью.

Выпущенный позже NV35 обладал гораздо лучшей производительностью в расчётах одинарной точности, чем NV30.

Некоторые компании, такие как Valve, отказались от Shader Model 2.x на NV30 и использовали Shader Model 1.х для них в Half-Life 2. Архитектура чипов NVIDIA была хорошо оптимизирована для отображения теней, что давало хорошее преимущество по сравнению с конкурентом — ATI R300. Это хорошо проявилось в игре Doom 3, в которой продукция Nvidia смогла выглядеть конкурентоспособной.

Технические характеристики видеокарт NVIDIA GeForce FX Series

Поддержка драйверов 
NVIDIA прекратила поддержку следующих драйверов для GeForce FX (указаны последние версии):
 Windows 9x и Windows ME: 81.98, выпущены 21 декабря 2005 года;
 Win2000/XP: 175.19, выпущены 9 июля 2008 года;
 Win7/Vista: 96.85, 17 октября 2006 года;
 Win7/Vista: 97.34, ноябрь 2006 года.

Примечания 

Видеокарты NVIDIA